Cañizo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañizo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cañizo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar